Euloge vient du grec et signifie « bonne parole ». En tant que désignant une personne : « celui qui parle bien ». Ce nom propre peut désigner :

Prénom et patronyme 
Euloge est un prénom masculin peu usité en Europe, plus courant en Afrique.

Euloge peut être aussi un nom de famille.

Saints chrétiens 
Par ordre chronologique de l'année de décès présumée :
 Euloge de Tarragone († 259), avec Augure, diacres de l'évêque Fructueux, martyrs durant la persécution des empereurs Gallien et Valérien ; fêté le 21 janvier.
 Euloge d'Amiens, évêque d'Amiens qui aurait participé au pseudo-concile de Cologne en mai 346.
 Euloge d'Édesse († 387), évêque syriaque d'Édesse (aujourd'hui en Turquie) ; célébré localement le 23 avril.
 Euloge l'Hospitalier (), tailleur de pierre en Thébaïde, ami de  ; fêté le 27 avril.
 Euloge  († 607 ou 608), ou Euloge d'Alexandrie, patriarche d'Alexandrie ; fêté le 13 juin en Occident et le 13 février en Orient.
 Euloge de Cordoue († 859), évêque de Cordoue et martyr ; fêté localement le 11 mars.

Personnalités portant ce prénom 
 Euloge Schneider (°1756 - †1794), moine franciscain.
 Métropolite Euloge, né en 1868 dans la région de Toula (Russie) et mort le 8 août 1946 à Paris, qui reçut le nom de Basile à son baptême mais prit celui d'Euloge lorsqu'il reçut la tonsure monastique à l'âge de 27 ans .
 Euloge Boissonnade (1917-2004), journaliste et historien français.

Références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français